Kallbach ist ein Gewässername:

 Kallbach, Oberlaufname der Kall bei Konzen, Stadt Monschau, Städteregion Aachen, Nordrhein-Westfalen

 Kallbach (Odenbach), rechter Zufluss des Odenbachs aus der Gänsdell vor Hefersweiler, Landkreis Kusel, Rheinland-Pfalz
 Kallbach (Urft), linker Zufluss der Urft in Kall, Kreis Euskirchen, Nordrhein-Westfalen

Kallbach ist ein Familienname:

 Heinz-Dieter Kallbach (* 1940), deutscher Verkehrspilot

Siehe auch:
 Kalbach (Begriffsklärung)
 Kahlbach
 Callbach
 Kall (Begriffsklärung)